Алибаев — фамилия; имеет женскую форму Алибаева.

 Алибаев, Адигам Галеевич (1925—1951) — советский связист, старшина, полный кавалер ордена Славы; учитель.
 Алибаев, Бургазы (1891—1975) — колхозник, табущик, Герой Социалистического Труда.
 Алибаев, Гатаулла Абдулмаликович (более известен как Гатаулла Абдельмаликов; 1836—1914) — башкирский ишан.
 Алибаев, Давлят (1922 — ?) — председатель исполкома Джар-Курганского райсовета депутатов трудящихся Сурхан-Дарьинской области, Герой Социалистического Труда.
 Алибаев, Икром Исраилович (род. 1994) — узбекистанский футболист.
 Алибаев, Нурадин Нажмеддинович (род. 1955) — казахстанский учёный.
 Алибаев, Оспан (1908—1971) — старший чабан колхоза имени Карла Маркса Жана-Аркинского района Карагандинской области, Герой Социалистического Труда.
 Алибаев, Сагид Рахматович (1903—1975) — советский государственный деятель, педагог.
 Алибаев, Сафуан Афтахович (более известен как Сафуан Алибай; 1941—2014) — советский и российский башкирский поэт, детский писатель, журналист.
 Алибаев, Сефер Энвирович (род. 1968) — советский и украинский футболист, защитник.

 Алибаева, Алтынкуль (1918 — ?) — советская работница сельского хозяйства, колхозница, Герой Социалистического Труда (1948).